Aurrerá (o Aurrera, sin tilde) puede referirse a:

 Aurrerá, cadena mexicana de supermercados.
 Bodega Aurrerá, nombre de uno de los formatos de tiendas de autoservicio en México que fueron propiedad originalmente de la empresa Almacenes Aurrerá.
 CD Aurrera de Vitoria, club de fútbol español de la ciudad de Vitoria, en Álava (País Vasco).
 CD Aurrera de Ondarroa, club de fútbol español de la ciudad de Ondárroa, en Vizcaya (País Vasco).
 Club de Fútbol Aurrerá, antiguo equipo de fútbol mexicano que jugó en la Liga Amateur del Distrito Federal.
 Bajos de Argüelles o Bajos de Aurrerá, zona situada en el barrio de Gaztambide, en el distrito de Chamberí, en Madrid (España).